Кичевското мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Центърът му е в град Кичево и освен Кичевско обхваща и Поречието.

Храмове

Бележки